Artenara puede referirse a:

 Artenara, municipio español perteneciente a la provincia de Las Palmas.
 Artenara, grupo artístico canario de carácter multidisciplinar.